La Coppa di Israele 1982-1983 è la 23ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1982-1983

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1982
Pallacanestro nel 1983
Coppa di Israele di pallacanestro maschile